Le Parti du Schleswig (en  et en ) est un parti politique danois.

Histoire 

Le Parti du Schleswig a été créé en  par le Club des électeurs du Schleswig (Schleswigscher Wählerverein).

Idéologie

Dirigeants 

 Johannes Schmidt-Wodder : 1920–1935
 Hans Christian Jepsen : 1983–1991
 Peter Bieling : 1991–1999
 Gerhard Mammen : 1999-2010
 Marit Jessen Rüdiger : 2010-2012
 Carsten Leth Schmidt : depuis 2012

Résultats électoraux

Élections législatives

Parti politique au Danemark
Parti politique fondé en 1920